Атотонилко де Тула има више значења:

 Општина Атотонилко де Тула (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Атотонилко де Тула (Атотонилко де Тула, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику